Padres fundadores puede referir a:

 Padres fundadores de los Estados Unidos
 Padres fundadores de la Unión Europea